El Circuit d'Austin o Circuit de las Amèriques és un circuit de carreres de 5.500 metres d'extensió acabat de construir a la fi de l'any 2011 a la ciutat texana d'Austin (Estats Units).

L'objectiu del projecte és tornar a celebrar un Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1, on no se celebra cap cursa des del Gran Premi dels Estats Units de 2007 al circuit d'Indianapolis i una cursa de MotoGP com a prova del Campionat del Món des de 2013, sota el títol de Gran Premi de les Amèriques de motociclisme i a partir de 2021 s'hi disputarà la NASCAR.

El circuit té un recorregut total de 5.500 metres. Ha estat construït al sud de la ciutat, en una zona anomenada Wandering Creek, i té una capacitat per a 100.000 persones. Hermann Tilke és l'arquitecte principal del projecte, i el promotor és Tavo Hellmund.

El circuit, que està compost per vint corbes, té un primer sector de corbes enllaçades molt semblant al de Silverstone, una part final similar a la de Hockenheimring i Istanbul Park i dues llargues rectes per fomentar els avançaments.

Guanyadors del Gran Premi d'Austin

Referències 

Austin
Austin
Austin